Jokela bezeichnet als Ortsname:

 Jokela, Ort in Südfinnland

Jokela ist der Familienname folgender Personen:
 Juha Jokela (* 1970), finnischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Mikko Jokela (* 1980), finnischer Eishockeyspieler
 Pauli Jokela (* 1992), als Paul Rey bekannter schwedischer Sänger